Diese Liste enthält alle Episoden der französisch-US-amerikanischen Animationsserie Taffy. Die Serie umfasst aktuell 110 Episoden in 2 Staffel.

Staffelübersicht

Episoden

Staffel 1 (2019)

Weblinks 
 

Episodenliste